Occitanien kan syfta på:

 Occitanien – ett historiskt område som omfattar den större delen av Sydfrankrike samt med små delar i Italien och Spanien.
 Occitanien (region) – en nyskapad region i södra Frankrike.